Whitcomb steht für:

 Whitcomb (Indiana), Ort im Franklin County
 Whitcomb (Wisconsin), Ort im Shawano County
 Whitcomb Locomotive Works, US-amerikanischer Hersteller von Lokomotiven
 Whitcomb Ridge, Gebirgskamm im Viktorialand, Antarktika

Whitcomb ist der Familienname folgender Personen:
 Edgar Whitcomb (1917–2016), US-amerikanischer Politiker
 James Whitcomb (1795–1852), US-amerikanischer Politiker
 R. Steven Whitcomb (* 1948), US-amerikanischer Generalleutnant
 Richard T. Whitcomb (1921–2009), US-amerikanischer Luftfahrtingenieur
 Sami Whitcomb (* 1988), US-amerikanisch-australische Basketballspielerin
 Stanley E. Whitcomb (* 1951), US-amerikanischer Physiker

Siehe auch:
 Whitcombe